Rywalizacja kobiet w narciarskim half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na obiekcie o nazwie Eagle Supra Pipe. Kwalifikacje rozegrano 7 lutego o 11:15, z kolei finały 9 lutego 2019 roku o 11:00. Złoty medal wywalczyła Kelly Sildaru z Estonii, która pokonała Kanadyjkę Cassie Sharpe oraz Britę Sigourney z USA.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019